

Pessoas
Alan Ladd
Diane Ladd
Ernie Ladd

Localidades
Ladd (Illinois)

Desambiguação